Il singolare del torneo di tennis Montabaur Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sascha Nensel che ha battuto in finale Jens Wöhrmann 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Eduardo Masso (primo turno)
 Petr Korda (secondo turno)
 Dirk Leppen (primo turno)
 Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

 Jesus Colas-Abad (primo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Markus Rackl (semifinali)
 Roland Stadler (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montabaur Open 1989